Carles Pellicer Andrés (Benigànim, 1971), director d'orquestra i compositor 
 Carles Pellicer i Boulanger (Barcelona, 1896 - 1983), pianista i professor al Conservatori Municipal de Música de Barcelona
 Carles Pellicer i Punyed (Reus, 1958), polític català, diputat i alcalde de Reus
 Carles Pellicer i Rouvière (Barcelona, 1865 - 1959), pintor català